Charles Lamoureux ist der Name folgender Personen:

* Charles Lamoureux (Musiker) (1834–1899), französischer Dirigent und Violinist
 Charles Lamoureux (Schachspieler) (* 1967), französischer Schachspieler